Carcassonne Agglo ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Aude in der Region Okzitanien. Er wurde am 21. Dezember 2012 gegründet und umfasst 83 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2020). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Carcassonne.

Historische Entwicklung 
Am 14. Dezember 2001 gründeten zunächst 16 der zwischenzeitlich 23 Mitgliedsgemeinden die Communauté d’agglomération du Carcassonnais. Nachdem im Mai 2002 die Gemeinden Leuc, Mas-des-Cours, Preixan und Rouffiac-d’Aude dem Gemeindeverband beigetreten waren, kam im Juni 2004 die Gemeinde Villefloure hinzu. Schließlich traten am 3. April 2009 die Gemeinde Montclar sowie im Januar 2010 die Gemeinde Alairac dem Gemeindeverband bei, sodass sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 23 erhöhte. Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Communauté d’agglomération beschloss der Conseil communautaire am 8. April 2011 den Gemeindeverband in Carcassonne Agglo umzubenennen.

Am 1. Januar 2013 wurde der Gemeindeverband durch die Umsetzung einer Gebietsreform um 50 neue Gemeinden erweitert.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 schlossen sich die neun Gemeinden Badens, Barbaira, Blomac, Capendu, Comigne, Douzens, Floure, Marseillette und Monze aus der aufgelösten Communauté de communes Piémont d’Alaric dem hiesigen Gemeindeverband an.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Montlaur und Pradelles-en-Val zur Commune nouvelle Val-de-Dagne zusammengelegt, die in den Gemeindeverband aufgenommen wurde. Dies reduzierte die Anzahl der Gemeinden von 82 auf 81.

Zum 1. Januar 2020 verließen die Gemeinden Pomas und Trassanel die Communauté de communes du Limouxin bzw. die  Communauté de communes de la Montagne Noire und schlossen sich dem Gemeindeverband an.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Communauté d’agglomération in Okzitanien
Gemeindeverband im Département Aude
Gegründet 2012